Příjmení Kleiner nese více osobností:

 Antonie Kleinerová (1901–1982) – česká a československá politička
 František Kleiner – existuje více osob téhož jména a příjmení
 Jaroslav Kleiner (1904–1942) – český inženýr, pracovník Československého rozhlasu, odbojář popravený nacisty
 Micha'el Kleiner (* 1948) – izraelský politik
 Salomon Kleiner (1700–1761) – německý kreslíř a rytec architektury